GMC — fabricante de caminhonetes e caminhões da empresa estadunidense General Motors
 GMC TV — rede de televisão dos Estados Unidos do gênero religioso e musical, em inglês
 Grande Moinho Cearense — empresa brasileira de moagem de trigo sediada em Fortaleza, capital do estado brasileiro do Ceará
 Grupo Mercado Comum — órgão decisório executivo do Mercado Comum do Sul (Mercosul)
 Grupo Modesto Cerqueira — conglomerado empresarial brasileiro sediado em Feira de Santana, município da Bahia

Desambiguações de siglas